Michael Kopf ist der Name folgender Personen:

* Michael Kopf (Rennfahrer) (* 1948), österreichischer Automobilrennfahrer
 Michael Kopf (Fußballtrainer) (* 1957), österreichischer Fußballspieler und -trainer